Уолтер Стюарт (; ок. 1198—1246) — 3-й лорд-стюард Шотландии.

Биография 
Старший сын Алана Фиц-Уолтера, 2-го лорда-стюарда Шотландии и его второй жены Алесты де Мар. Был первым, кто стал использовать Стюарт в качестве фамилии.

Уолтер Стюарт был свидетелем хартии короля Александра II. Возможно, что печать, описанная знаменитым шотландским герольдистом XVII века Александром Нисбетом, относится именно к Уолтеру Стюарту.

Брак и дети 
Уолтер Стюарт был женат первым браком на Беатрис Ангус, дочери Джилхриста, 4-го графа Ангус.
Дети от этого брака:
 Александр Стюарт (1214—1283), 4-й лорд-стюард Шотландии;
 Джон Стюарт (1216—1249), погиб при Дамьетте во время Седьмого крестового похода
 Уолтер Стюарт, 5-й граф Ментейт (ок. 1218 — ок. 1294)
 Роберт Стюарт, сир Тарболтон и Кракстон
 Ефимия Стюарт (?-ок. 1267), жена Патрика де Данбара, 5-го графа Данбар
 Маргарет Стюарт (?-ок. 1206), жена Нейла, 2-го графа Каррик
 Беатрис (по другим сведениям, Елизавета) Стюарт (? — ок. 1210), жена Молдуена, 5-го графа Леннокс

Генеалогия 

</center>

Ссылки 
 Генеалогия первых Стюартов на сайте Мирослава Марека
 Генеалогия первых Стюартов на сайте Фонда средневековой генеалогии
 Сайт The Peerage.com.

Персоналии:Англонормандская монархия
Стюарты
Стюарды Шотландии